Hugo III van Lusignan, heer van Lusignan (967-1012)
 Hugo III van Maine, graaf van Maine (992-1014)
 Hugo III van Meulan, graaf van Meulan (1069-1077)
 Hugo III van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun (1080-1110)
 Hugo III van Saint-Pol, graaf van Saint-Pol (1118-1141)
 Hugo III van Bourgondië, hertog van Bourgondië (1162-1192)
 Hugo III van Rethel, graaf van Rethel (1227-1242)
 Hugo III van Vaudémont, graaf van Vaudémont (1242-1244)
 Hugo XII van Lusignan, heer van Lusignan, graaf van La Marche en (als Hugo III) Angoulême (1250-1270)
 Hugo III van Cyprus, koning van Cyprus (1267-1284) en Jeruzalem (1269-1284)
 Hugo III van Chalon, prins-bisschop van Luik (1296-1301)
 Hugo III van Arborea, rechter van Arborea en graaf van Goceano (1376-1383)